Plymouth může znamenat:

 Plymouth — město v hrabství Devon v Jihozápadní Anglii
 Plymouth Argyle FC — fotbalový klub z Plymouthu
 Plymouth (Montserrat) — zaniklé hlavní město ostrova Montserrat
 Plymouth (Massachusetts) —  město v okresu Plymouth ve státě Massachusetts v USA
 Plymouthská kolonie — anglická kolonie v Severní Americe
 Plymouth County (Massachusetts) — county v Massachusetts v USA
 Plymouth (Michigan) —  město v okresu Wayne ve státě Michigan v USA
 Plymouth (Minnesota) — město v okresu Hennepin ve státě Minnesota v USA
 Plymouth (Wisconsin) — město v okresu Sheboygan ve státě Wisconsin v USA

 Plymouth (automobilka) — zaniklá americká automobilka sídlící v Auburn Hills v Michiganu ve Spojených státech
 Plymouth Superbird — automobil vyráběný automobilkou Plymouth
 Plymouth Colt, Plymouth Cricket, Plymouth Sapporo — označení automobilů Mitsubishi Galant v USA
 Plymouth Horizon — označení automobilů Talbot Horizon v USA

 Plymouth Township (Michigan) —  township v okresu Wayne ve státě Michigan v USA
Existuje také New Plymouth  —  město na Novém Zélandu.